Василий Ярославович Вирастюк (; род. 22 апреля 1974, Ивано-Франковск) — украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр. Народный депутат Украины с 15 июня 2021 года, член фракции политической партии Слуга Народа в Верховной Раде Украины IX созыва.

Биография 
Родился в Ивано-Франковске 22 апреля 1974 года в обычной семье (отец — Вирастюк Ярослав Васильевич, водитель, родился в 1944 году; мать — Вирастюк Ирина Васильевна, швея, родилась в 1948 году). Учился в Ивано-Франковской СШ № 4, затем с 1989 по 1992 г. в Ивано-Франковском техникуме физической культуры. В 1992 году обучался в ДОСААФ, где получил профессиональные водительские права категорий B и C.

С 1992 по 1994 год проходил военную службу в рядах Вооружённых сил Украины.

С 1984 по 2000 год занимался легкой атлетикой (толкание ядра) и получил звание мастера спорта международного класса, до 1999 года был членом сборной Украины по легкой атлетике. Выполнил норматив для поездки на Олимпийские игры в Сидней (Австралия), но на тот момент уже решил поменять специализацию и закончить карьеру легкоатлета, таким образом, отказавшись от шанса стать олимпийским чемпионом.

В конце 1999 года переезжает из Ивано-Франковска во Львов, где с 2000 по 2003 работает в должности водителя-охранника в компании «Галнафтогаз». В 2000 году окончил курсы охранников при МВД Украины и получил удостоверение охрана физических лиц, категории С.

В 2003 году вместе с женой Светланой переезжает в Киев, где вскоре у них рождается сын Адам. В 2006 году Светлана погибла.

Начинает выступать в новом для себя виде спорте — силовом экстриме. Шесть раз был участником престижного турнира «Arnold Strongman Classic», трижды занимал второе место на этом турнире. Заслуженный мастер спорта Украины.

Выиграл титул «Самый сильный человек мира» в 2004 году, а в 2007 году стал победителем турнира IFSA (ныне не проводится). Чемпион Европы 2007 года (Украина, Киев). Капитан украинской команды, которая 4 раза выиграла титул World Strongman National — самой сильной нации планеты (2003, 2004, 2006 и 2007). 6 раз становился сильнейшим человеком Украины (2000—2004, 2007).

В 2008 году выступал в последний раз и из-за накопленных травм был вынужден закончить профессиональную карьеру спортсмена. В 2009 году вместе с ведущими атлетами официально вышел из рядов Федерации сильнейших атлетов Украины и зарегистрировал Профессиональную лигу стронгменов Украины. В 2011 году зарегистрирована Федерация стронгменов Украины, в 2015 году получившая статус национальной федерации.

В 2013 году получил высшее образование в «Межрегиональной Академии управления персоналом», специализация «менеджмент, экономика и управление бизнесом».

Является почётным президентом Федерации стронгменов Украины, снимается в фильмах в качестве актёра, также часто выступает в юмористической телепрограмме «Дизель-шоу».

Семья 
Отец — Ярослав Васильевич Вирастюк
Мать — Ирина Васильевна Вирастюк
 Старший брат — Роман (20 апреля 1968 — 27 июля 2019) — 17-кратный чемпион Украины по толканию ядра и певец, записал диск своих песен.
 Первая жена (2003—2006) — Светлана Васильевна Вирастюк (д. Забияка) (12 ноября 1978 — 2 января 2006), погибла в снежной лавине на горнолыжном курорте Паландокен в Турции в 2006 году. Была чемпионом Украины по фитнесу, увлекалась водными лыжами и водными мотоциклами, похоронена на Совском кладбище.
 сын Адам Вирастюк (род. 2003)
 Вторая жена (с 2007 года) — Инна, работает в немецкой фармацевтической компании. Познакомился с ней в дорожной пробке. Она не обратила внимание на спортсмена, а он сфотографировал номер её автомобиля и узнал её адрес, потом прислал букет цветов. Венчались в Киево-Печерской лавре.
 сыновья Олег Вирастюк (род. 19 марта 2008) и Александр Вирастюк (род. 2016).

Политическая деятельность 

11 февраля 2021 года съезд политической партии «Слуга народа» выдвинул Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на довыборах, назначенных в 87-м округе в Ивано-Франковской области. Сам Вирастюк рассказал, что идею баллотироваться в народные депутаты Украины ему предложил президент Украины Владимир Зеленский. Выборы состоялись 28 марта 2021 года и согласно обнародованным Центральной избирательной комиссии данным Вирастюк одержал победу, набрав 30,95 % голосов (15 536 бюллетеней от общего числа 50 181, признанных действительными), опередив бизнесмена Александра Шевченко, выдвинутого партией «За будущее», набравшего 30,11 % (15 114 голосов) и представителя «Свободы» Руслана Кошулинского, получившего 28,51 % (14 311 голосов). Однако, команда Шевченко заявила о нарушения на выборах и через Верховный суд добилась отмены протокола выборов и запрета ЦИК Украины регистрировать Вирастюка народным депутатом.

Однако, в начале июня, Верховный суд признал действительным протокол ЦИК о регистрации Вирастюка народным депутатом. 15 июня Вирастюк принял присягу народного депутата и официально вошёл в Верховную Раду Украины.

Член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Факты

Рекорды Украины 
Установил рекорды, которые записаны в Книгу рекордов Украины:
 Тянул пять трамвайных вагонов массой 101,5 тонны.
 Тянул сцепку из десяти машин Mitsubishi Carisma (16,5 тонны), за минуту передвинул на 18,5 метра.
 Тянул семь машин Mitsubishi, 11 тонн, передвинул на 25 метров.
 За минуту поднял и установил на тумбы высотой 130 см четыре ледяных куба, каждый по 150 кг. До него со льдом никто не работал.

Разное 
 Перед тем, как ему исполнилось 18 лет, получил права категории B и С, потом — категории А (для мотоциклов) и категории Е (для грузовых автомобилей).
 Его автомобиль — Cadillac Escalade с удлиненной базой, там помещаются восемь человек.
 В 2007 году награждён орденом «За заслуги» ІІІ степени.
 В 2020 году получил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

Фильмография 
  — Как казаки… (мюзикл) — кузнец
  — Иван Сила — Велет
  — Лучшая партия — Полицейский
  — Код Константина — Константин
  — Последний москаль — кандидат в женихи Ксении Михайловны
  — Приключения S Николая — Кабан
  — Полина и тайна киностудии — Голиаф

Телевидение и реклама 
 2004 — Телевизионное шоу «Форт Боярд» (команда Богатырей).
 Рекламная кампания пива «Арсенал».
 Рекламная кампания «Альцест» (строительные инструменты и стройматериалы).
 Серия пародийных песен от студии «Квартал 95» (такие, как «Песня Лысых», «Танцуй, Россия»).
 Вирастюк рекламировал в магазине бытовой техники Foxmart.
 2011 — клип песни «Пошла вон» группы «Бумбокс».
 2015 — Рекламный ролик смартфонов Samsung Galaxy S6 и S6 edge (реж. Александр Стеколенко).
 2016—2020 — Снимался в выпусках студии «Дизель-шоу» под своим именем.
 2018 — Снялся в первом выпуске нового шоу «Женский квартал».

Параметры

Примечания

См. также 
 Вишницкий, Алексей Иванович

Ссылки 
 Официальный сайт Василия Вирастюка
 Песня "Мамай"в исполнении Василия Вирастюка Юрия Voron’a

Стронгмены
Выпускники Межрегиональной академии управления персоналом
Толкатели ядра Украины
Заслуженные мастера спорта Украины
Заслуженные работники физической культуры и спорта Украины
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва